Epiphany (álbum de T-Pain)
Epiphany (álbum de Chrisette Michele)
Epiphany (navegador) - navegador web do projeto GNOME

Desambiguação